Мисс Вселенная 1967 () — 16-й ежегодный конкурс красоты, проводился 15 июля 1967 года в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 56 претенденток. Победительницей стала представительница США, 21-летняя Сильвия Хичкок.

Результаты

Места

Специальные награды

Топ

Судьи 
 Глэдис Зендер

Участницы

Примечание 
 Мисс Венесуэла вошла в пятёрку лучших в первый раз.
 Мисс Филиппины стала успешной актрисой.

См. также 
 Мисс Мира 1967
 Мисс Интернешнл 1967

Ссылки 
 Judges

1967
События 15 июля
Июль 1967 года
1967 год во Флориде
Майами-Бич